A 21 329-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében.

Nyomvonala 
A 2108-as útból ágazik ki, körülbelül annak a 10+250-es kilométerszelvényénél, Mohora külterületén. Délkelet felé húzódik, települési neve nincs is, és csak az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal Mohora megállóhelyéig vezet, ahol véget is ér, hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatai szerint 129 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24. 

21329